De Cypriotische voetbalclub AEK Larnaca speelt sinds 1996 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt AEK Larnaca

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1996/97
|Europacup II
|Q
|
|Kotajk Abovjan
|5-1||0-1 (U)|| 5-0 (T)
|rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1R
|
|FC Barcelona
|0-2||0-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2004/05
|UEFA Cup
|2Q
|
|Maccabi Petach Tikwa
|3-4||3-0 (T)|| 0-4 (U)
|rowspan="1"|1.0
|-
|2011/12
|Europa League
|2Q
|
|Floriana FC
|9-0||8-0 (U)|| 1-0 (T)
|rowspan="6"|9.0
|-
|
|
|3Q
|
|FK Mladá Boleslav
|5-2||3-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|PO
|
|Rosenborg BK
|2-1||0-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|Groep J
|
|Maccabi Haifa
|2-2||0-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|Groep J
|
|Steaua Boekarest
|2-4||1-1 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|Groep J (4e)
|
|FC Schalke 04
|0-5||0-5 (T)|| 0-0 (U)
|-
|2015/16
|Europa League
|3Q
|
|Girondins de Bordeaux
|0-4|| 0-3 (U)|| 0-1 (T)
|rowspan=1| 0.0
|-
|2016/17
|Europa League
|1Q
|
|SS Folgore/Falciano
|6-1||3-0 (T)|| 3-1 (U)
|rowspan="4"|5.5
|-
|
|
|2Q
|
|Cliftonville FC
|5-2||3-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|3Q
|
|Spartak Moskou
|2-1||1-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|PO
|
|FC Slovan Liberec
|0-4||0-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2017/18
|Europa League
|1Q
|
|Lincoln Red Imps FC
|6-1||5-0 (T)|| 1-1 (U)
|rowspan="4"|5.5
|-
|
|
|2Q
|
|Cork City FC
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|3Q
|
|Dinamo Minsk
|3-1||2-0 (T)|| 1–1 (U)
|-
|
|
|PO
|
| FC Viktoria Pilsen
| 1-3||1–3 (U)|| 0–0 (T)
|-
|2018/19
|Europa League
|2Q
|
|Dundalk FC
|4-0||0–0 (U)|| 4-0 (T)
|rowspan="6"|9.0
|-
| || || 3Q || || SK Sturm Graz || 7-0||2-0 (U)|| 5-0 (T)
|-
| || || PO || || AS Trenčín || 4-1||1-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
| || || Groep A || || FC Zürich || 2-2||0-1 (T)|| 2-1 (U)
|-
| || || Groep A || || Bayer 04 Leverkusen || 3-9||2-4 (U)|| 1-5 (T)
|-
| || || Groep A (3e)|| || PFK Ludogorets || 1-1||1-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|2019/20 ||Europa League|| 1Q ||  || FC Petrocub Hîncești || 2-0||1-0 (T)|| 1-0 (U) ||rowspan="3"|4.5
|-
| || || 2Q || || Levski Sofia || 7-0||3-0 || (T) 4-0 (U)
|-
| || || 3Q || ||AA Gent || 1-4||1-1 (T)|| 0-3 (U) 
|-
| 2022/23 || Champions League || 2Q ||  || FC Midtjylland || 2-2 <small>(3-4 ns) || 1-1 (U) || 1-1 nv (T) ||rowspan="8"|11.5
|-
| 2022/23 || Europa League || 3Q ||  || FK Partizan || 4-3  || 2-1 (T) || 2-2 (U)
|-
|  ||  || PO ||  || SK Dnipro-1 || 5-1 || 2-1 (U) || 3-0 (T) 
|-
|  ||  || Groep B ||  ||Stade Rennais ||  2-3 || 1-2 (T) || 1-1 (U) 
|-
|  ||  || Groep B||  || Fenerbahçe SK ||  1-4 || 0-2 (U) || 1-2 (T)
|-
|  ||  || Groep B (3e) ||  || FC Dynamo Kiev || 4-3  || 1-0 (U*) || 3-3 (T)
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 2R ||  || SK Dnipro-1 || 1-0 || 1-0 (T) || 0-0 (U*) 
|-
|  ||  || 1/8 ||  || West Ham United FC || 0-6 || 0-2 (T) || 0-4 (U) 
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 49.0
 2022/23: Vanwege de Russische inval in Oekraïne werd de uitwedstrijd tegen SK Dnipro gespeeld in het Tsjechische Košice. De uitwedstrijd tegen Dynamo Kiev in Krakow.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Cyprus
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

AEK Larnaca
AEK Larnaca